

События 
 
 Консулы: Луций Эпидий Тиций Аквилин и Марк Лоллий Паулин Валерий Азиатик Сатурнин (во 2-й раз); консулы-суффекты: Марк Акценна Вер и Публий Лукцей Коскониан.
 125—136 — Папа св. Телесфор.
 Середина 120-х годов — Поездка Адриана в Ахайю и на Сицилию.
 Окончание правления Канишки в древнем Кушане.
 Начало правления Васишки в древнем Кушане.
 Конец папства Сикста I.
 Начало папства Телесфора.
 Переправление римского легиона II «Траяна Фортис» в Александрию.
 Закончено строительство Пантеона.
Китай:
 Подавлено восстание кянов.
 Бань Юн покорил Западное Чеши.
 На престол взошёл Шунь-ди.

Скончались 
 
 3 апреля — Сикст I — папа римский (115—125), святой Римско-католической церкви.
 Ань-ди — император Китая с 106 по 125 год.
 Бэйсян-хоу — император Китая (125).

См. также